Elaraby ist der Familienname folgender Personen:

 Nabil Elaraby (* 1935), ägyptischer Richter und Politiker
 Rowan Elaraby (* 2000), ägyptische Squashspielerin